Le designazioni di Bayer e Velorum e E Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

e Velorum (HD 73634)
E Velorum (HD 73340)